Dziesięć przykazań – chrześcijański i judaistyczny dekalog
 Dziesięć przykazań – film z 1923 roku, w reżyserii Cecila B. DeMille'a
 Dziesięć przykazań – film z 1956 roku, przeróbka oryginału z 1923
 Dziesięć przykazań – serial telewizyjny z 2015 roku
 Dziesięć przykazań – album hip-hopowy Michała „Soboty” Sobolewskiego
 Dziesięć przykazań – singel zespołu Bajm z płyty Etna

Zobacz też 
 Dziesięcioro przykazań
 10 Przykazań – ulotka ukraińska